«Уезжают в родные края, дембеля, дембеля, дембеля» — советская солдатская песня. В 70-е, 80-е гг. была известна практически каждому солдату.

Содержание 
Песня является повествованием от лица военнослужащего, увольняющегося в запас и покидающего воинскую часть, девушку, которая просит его остаться, и передающего своего рода эстафету вновь прибывшим новобранцам, отслужить такую же службу и пройти те же испытания.

Песни «дембелей» посвящены солдатам, отслужившим свой срок. В них звучит мотив долгожданной свободы, вседозволенности. Именно в этих песнях много сниженной лексики, исполнители особый акцент делают на пьянство, разгул возвращающихся со службы солдат.

Солдатские песни о любви особенно близки к народному романсу. В центре этих песен — неразделенная любовь, измена, разлука, драма на почве ревности, месть за измену, тоска по возлюбленной и т. д. Сюжет этих песен мелодраматический, однако, песня «Дембеля» одна из тех армейских песен, в которых звучит тема «дешёвой» любви, любви на время.

Варианты текста и музыки 
Переходя из солдатских блокнотов, соответственно количеству исполнителей варьируется и текст песни. Он подстраивается под род войск исполнителя (например, «молодцы́-погранцы, дембеля»), под сезон увольнения («и куда ни взгляни, в эти осенние дни»), под конкретное место несения службы («покидают костромские края…») и так далее. Данный текст был написан в 1975 −1976году. В 400 артполку Франкфурт на Одере, 400САП, пп61103. В 1976 году дембеля вывезли на кассетах из ГДР. Писался текст в ремроте данной части.Один из первых записанных на бумаге вариантов текста, известных на сегодняшний день, был записан военнослужащим СА Виктором Беляевым 4 февраля 1978 г., служившим, судя по всему, в Коми АССР («покидают воркутинские края…»).

Хотя изначально в песне лейтмотивом прослеживается тема песни «Васильки» (музыка: П. Аедоницкий, стихи: Я. Халецкий), которую в начале 1970-х впервые исполнила певица Ирина Бржевская. Оттуда, помимо музыки, взята и 3-я строка 1-го куплета: «И куда ни взгляни в эти тёплые дни…», в которой «дни» были переделаны в «майские». Музыка же была использована полностью, но впоследствии упростилась и трансформировалась, «уйдя в народ».

В популярной культуре

В музыке 
Песню «Дембеля» исполняли: Максим Гликин, Александр Коренюгин, Виктор Петлюра, «Сержант Агапов», «Коммунизм» (альбом «Солдатский сон»), ансамбль ВДВ «Голубые береты» (альбом «Грустит настольный календарь» — это абсолютно другая песня с таким же названием) и другие исполнители. Первое изданное на CD исполнение песни — оцифрованные записи 1982-го ВИА «Танкист» — это бывший ансамбль 108 дивизии.
Когда в него в 1983 году пришёл на замену дирижёр Андрей Сухов, этот ансамбль назвали «Каскад». Одна из самых первых, дошедших до настоящего времени магнитных записей песни, исполнена известным ныне писателем-фантастом, а тогда (март 1988 года) военнослужащим в\ч 18850 Владиславом Конюшевским.

Песня также вышла в сборниках:

 Армейские песни — Хиты под гитару (2009)
 В нашу гавань заходили корабли (2006)
 Солдатская студия — Дембеля (2005)
 Песни про Карабах, Афганистан, Армейские (1997)

В своей рецензии на сборник «Поднебесная № 1», музыкальный критик Максим Кононенко называет песню группы «ОРКРИСТ» — «Планета» — написанной в стилистике песни «Дембеля».

В художественных фильмах, мультфильмах и телесериалах 
Песня звучит в кинофильме Романа Качанова «ДМБ» в исполнении старшего сержанта Лаврова (Михаил Владимиров) под аккомпанемент рядового Каширского (Михаил Петровский), а также в мультфильме «Десантник Стёпочкин» в исполнении рядовых Кузи и Сан Саныча (Владимир Виноградов и Алексей Елизаветский), — на основе мелодии песни «Дембеля» композитор Андрей Кашин написал всё музыкальное сопровождение мультфильма. Также песня звучит в популярном телесериале «Солдаты».

Делай — раз

По мнению корреспондента «Комсомольской правды», офицера запаса Сергея Черных, нескольких стандартных шаблонов, вроде «Офицеры — тупые», «Прапорщики — вороватые», «Дембеля — сборище уродов», а также песни «Дембеля» достаточно чтобы приступать к съёмке современного телесериала на тематику военной службы: «Переставляя эти кубики в любом порядке, можно клепать по серии в день».

В одном из скетчей сериала «6 кадров» проводница (Галина Данилова), возмущённая фальшивой игрой на гитаре подвыпивших демобилизованных солдат (Андрей Кайков и Эдуард Радзюкевич), входит к ним в купе и показывает, как нужно играть песню «Дембеля» правильно.

В литературе 

 В повести Закира Дакенова «Вышка» (1987) — одной из первых книг о неуставных отношениях в Советской армии, изданных ещё в доперестроечном СССР, опубликованной сначала в журналах «Парус» и «Степные просторы», а затем, в 1991 году, вышедшей в отдельном издании, книге — «Вышка». Повесть была довольно широко отмечена критикой, в частности, известным прозаиком Русланом Киреевым. В концовке повести, песню поют почти все основные персонажи под аккомпанемент готовящегося к увольнению военнослужащего Игоря Замятина.
 Николай Заусаев в «Армейской Истории», — документальной повести о Советской Армии эпохи 80-х, — вспоминает: Дембельский альбом — это целое творчество, шедевр искусства. Непременной составляющей дембельского альбома являлись стихи. Самым распространенным опусом были выдержки из трагической дембельской песни, которая исполнялась весьма жалостливо. Под этими строками обычно и вклеивались позаимствованные у сослуживцев и из журналов девичьи фотографии. Причем все занесенные в альбом строки содержали массу грамматических ошибок, типа: «паднимаю в бакалах шанпанское».
 Автобиографическая книга Юрия Трофимова «Первый Долг Родине» заканчивается эпилогом в виде первого куплета песни «Дембеля».
 В сборнике афганских рассказов «Семь Бед», автор — Виктор Фомин так описывает песню «Дембеля»: «Ни слов нормальных, ни мелодии, ерунда полная — десяток строк и три аккорда. Но зато популярная, просто вечный „хит“, ни одни посиделки без неё не обходились.»
 В автобиографическом рассказе Дениса Бутова о его участии в Чеченском конфликте «Лекарство против морщин» опубликованном в сборнике новой военной прозы, также есть строки из песни «Дембеля».
 В статье Александра Бруссуева «Полярник» песню напевает посыльный Женя Козлов.
 В повести Дмитрия Ермакова «Жизнь Ершова», песня снится главному герою — рядовому Юрию Ершову.
 В рассказе Руслана Нурушева «По ком не звонит колокол» песню напевает главный отрицательный персонаж — вернувшийся из Чечни наводчик-оператор БМП, младший сержант Сливченко.
 В рассказе Андрея Волоса «Чужой. Хуррамабадская трилогия», безымянный солдат — второстепенный персонаж рассказа, беспечно бродя по палубе парохода и подойдя к группе туристов играющих на гитаре, просит их сыграть дембельскую песню, напев: «в этии майские днии всюду ходюют онии, дембеля, дембеля, дембеля…»
 В рассказе Романа Сенчина «Лёд под ногами», опубликованном в журнале «Знамя», песню исполняет один из второстепенных персонажей — Лёха Балтин.
 В романе Андрея Геращенко «Учебка» песню поют в два голоса Старшие сержанты Щарапа и Дубиленко.
 В романе Дмитрия Вересова и Феликса Разумовского «Сердце льва» песню поёт мрачная толпа под аккомпанемент безымянного ефрейтора, перед воинскими кассами Московского вокзала.
 В фэнтези-романе Дмитрия Смирнова «Геракл без галстука», песню «Дембеля» называемую в книге «Дембельской отвальной» по вечерам исполняют в ресторанах Фив после возвращения туда Геракла.
 В фантастическом боевике Романа Злотникова и Олега Маркелова «Крыло ангела», песню поёт военнослужащий из компании демобилизованных солдат Советской армии.
 Вторая часть куплета песни используется в качестве пролога к главе о «дедовщине», в книге «Энциклопедия заблуждений. СССР»

Примечания

Литература

Видео 
 

Военные песни
Песни России
Песни СССР
Песни на русском языке
Песни из репертуара Егора Летова
Демобилизация